peut faire référence à :
Don't Worry, une chanson de Chingy sortie en 2004 ;
Don't Worry, une chanson de Madcon sortie en 2015.

Autres 
Don't Worry, Be Happy, une chanson de Bobby McFerrin ;
Don't Worry About Me, un album de Joey Ramone  sorti en 2002
Don't Worry, We'll Think of a Title, un film d'Harmon Jones sorti en 1966.

Autre homonymie